Bjeloruska enciklopedija (bjeloruski: Беларуская энцыклапедыя, puni naziv Універсальная Беларуская энцыклапедыя, ruski: Белорусская энциклопедия) opća je enciklopedija na bjeloruskome jeziku. Bjeloruska enciklopedija prva je nacionalna enciklopedija neovisne Bjelorusije. Izdavala ju je izdavačka kuća Bjeloruska enciklopedija „Pjatrus' Broŭka” (bjeloruski: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, ruski: Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки) u Minsku između 1996. i 2004. godine u 18 svezaka, uključujući 100 izdavačkih listova. Bjeloruska enciklopedija sveukupno sadrži oko 80 tisuća članaka. Članci u enciklopediji poredani su u abecednome redoslijedu. Glavni urednik od 1993. do 1995. godine bio je Boris Ivanovič Sačenko, a od 1995. do 2004. godine Gennadij Petrovič Paškov.

Svesci 
 Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 1: А — Аршын / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. — Мн.: БелЭн., 1996. — 552 с.: іл. 
 Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 2: Аршыца — Беларусцы / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. — Мн.: БелЭн., 1996. — 480 с.: іл. 
 Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 3: Беларусы — Варанец / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. — Мн.: БелЭн, 1996. — 511 с.: іл. 
 Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 4: Варанецкі — Гальфстрым / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. — Мн.: БелЭн., 1997. — 480 с.: іл. 
 Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 5: Гальцы — Дагон / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. — Мн.: БелЭн, 1997. — 576 с.: іл. .
 Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 6: Дадаізм — Застава / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. — Мн.: БелЭн, 1998. — 576 с.: іл. 
 Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 7: Застаўка — Кантата / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. — Мн.: БелЭн, 1998. — 608 с.: іл. 
 Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 8: Канто — Кулі / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. — Мн.: БелЭн., 1999. — 576 с.: іл. 
 Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 9: Кулібін — Малаіта / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. — Мн.: БелЭн, 1999. — 560 с.: іл. 
 Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 10: Малайзія — Мугараджы / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. — Мн.: БелЭн, 2000. — 544 с.: іл. 
 Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 11: Мугір — Паліклініка / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. — Мн.: БелЭн, 2000. — 560 с.: іл. 
 Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 12: Палікрат — Праметэй / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. — Мн.: БелЭн., 2001. — 576 с.: іл. 
 Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 13: Праміле — Рэлаксін / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. — Мн.: БелЭн, 2001. — 576 с.: іл. 
 Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 14: Рэле — Слаявіна / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. — Мн.: БелЭн, 2002. — 512 с.: іл. 
 Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 15: Следавікі — Трыо / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. — Мн.: БелЭн, 2002. — 552 с.: іл. 
 Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 16: Трыпалі — Хвіліна / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. — Мн.: БелЭн, 2003. — 576 с.: іл. 
 Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 17: Хвінявічы — Шчытні / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. — Мн.: БелЭн., 2003. — 512 с.: іл. 
 Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 18. Кн. 1: Дадатак: Шчытнікі — Яя / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. — Мн.: БелЭн., 2004. — 473 с.: іл. 
 Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 18. Кн. 2: Рэспубліка Беларусь / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. — Мн.: БелЭн., 2004. — 760 с.: іл.

Izvori

Literatura 
 Беларуская энцыклапедыя: У 18 т.: А — Аршын / Рэд кал.: Г. П. Пашкоў і інш. — Мінск: БелЭн, 1996.

Vidi još 
 Bjeloruska sovjetska enciklopedija

Vanjske poveznice 
 История издательства
 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 августа 1993 г. № 565 «Об издании Белорусской энциклопедии»
 Информационно-аналитический портал Союзного государства — «Белорусская энциклопедия» для россиян

Nacionalne enciklopedije
Bjelorusija